Nevski se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sergei Arsenjevic Nevski
 Sergej Arsenjevitj Nevskij